Das Tianyoude Hotel Cycling Team (中国青海天佑德队) ist ein chinesisches Radsportteam mit Sitz in Xining.

Die Mannschaft wurde 2009 gegründet und nimmt als Continental Team an den UCI Continental Circuits teil. Manager ist Li Yan, der von den Sportlichen Leitern Li Xiaoning, Ma Zhanchun, Mao Shengming, Tan Zhengshun, Wei Yuan, Wei Zhanwu und Zao Jianming unterstützt wird.

Saison 2019

Nationale Straßen-Radsportmeister

Saison 2017

Erfolge in der Asia Tour

Erfolge in der Asia Tour

Saison 2009

Erfolge in der Asia Tour

Platzierungen in UCI-Ranglisten 
UCI Asia Tour

Siehe auch 
 Qinghai TV Cycling Team/Saison 2016
 Qinghai Tianyoude Cycling Team/Saison 2015
 Qinghai Tianyoude-BH Cycling Team/Saison 2014
 Qinghai Tianyoude Cycling Team/Saison 2013
 Qinghai Tianyoude Cycling Team/Saison 2012
 Qinghai Tianyoude Cycling Team/Saison 2011
 Qinghai Tianyoude Cycling Team/Saison 2010

Weblinks 
 Offizielle Website
 

UCI Continental Team
Radsportteam in China
Sport (Qinghai)
Xining